Az év magyar asztaliteniszezője címet 1964 óta ítéli oda a Magyar Asztalitenisz Szövetség. A díjat legtöbb alkalommal Klampár Tibor (9) valamint Tóth Krisztina (13) nyerte el.

Díjazottak

Többszörös nyertesek

Férfiak

Nők

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 853. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1976-1993)
Magyar sportévkönyv (1994-2010)

Asztalitenisz
Díjazott magyar sportolók